Peace (engl. „Frieden“) bezeichnet: 
 Peace (Band), Rockband aus Birmingham
 Peace (Album), Album des britischen Duos Eurythmics
 Peace (MC-Fitti-Album), Album des deutschen Hip-Hop-Musikers MC Fitti
 im Sprachgebrauch als Peace-Zeichen (Anglizismus) das Friedenszeichen
 eine Rosensorte, siehe Gloria Dei (Rose)
 PEACE (Betriebssystem), Mikrokernel-Betriebssystem
 Peace Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Peace ist der Familienname folgender Personen:
 David Peace (* 1967), britischer Krimiautor
 James Peace (* 1963), schottischer Komponist und Konzertpianist
 Roger C. Peace (1899–1968), US-amerikanischer Politiker
 Stephen Peace (* 1953), US-amerikanischer Politiker, Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent

PEACE steht für:
 PEACE, ein Sonderprogramm der Europäischen Union zur Förderung des Friedensprozesses in Nordirland

Siehe auch:
 Pace
 Piece
 Pease

Abkürzung